Mosdóssy Imre (1862–1945) pedagógus, író
Mosdóssy Imre (1904–1995) festő, grafikus, éremművész